War and Peace o War & Peace (Guerra e pace in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Guerra e pace (War and Peace) – film del 1956 diretto da King Vidor

Musica 
 War and Peace – opera lirica del 1945 di Sergei Prokofiev
 War & Peace – gruppo musicale statunitense
 War & Peace - Vol. 1 (The War Disc) – album di Ice Cube del 1998
 War & Peace - Vol. 2 (The Peace Disc) – album di Ice Cube del 2000

Videogiochi 
 War and Peace: 1796-1815 – videogioco strategico in tempo reale